Тьерри Рюинар (, 1657—1709) — мавринианин, ближайший сотрудник Мабильона по изданию агиографических материалов. Кроме того, занимался производством шампанского.
В сентябре 1729 года его племянник Николя основал винодельческую компанию Дом Рюинар.

Основные труды 
 «Ada martyrum sincera et selecta» (П., 1689)
 «S. Gregorii Turenensis opera omnia» (П., 1599)
 «Historia per secutionis Vandalicae» (1694).

Примечания

Литература 
 

Историки Франции